Брендан Уитт (; 20 февраля 1975, Гумбольдт, Саскачеван) — профессиональный канадский хоккеист. Амплуа — защитник.

На драфте НХЛ 1993 года выбран в 1 раунде под общим 11 номером командой «Вашингтон Кэпиталз». 9 марта 2006 года обменян в «Нэшвилл Предаторз». 3 июля 2006 года как неограниченно свободный агент подписал контракт с «Нью-Йорк Айлендерс».

Статистика 
                                            
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
1990-91  Saskatoon Blazers           SMHL   31    5   13   18   42
1990-91  Seattle Thunderbirds        WHL    --   --   --   --   --   1   0   0   0   0
1991-92  Seattle Thunderbirds        WHL    67    3    9   12  212  15   1   1   2  84
1992-93  Seattle Thunderbirds        WHL    70    2   26   28  239   5   1   2   3  30
1993-94  Seattle Thunderbirds        WHL    56    8   31   39  235   9   3   8  11  23
1995-96  Washington Capitals         NHL    48    2    3    5   85  --  --  --  --  --
1996-97  Portland Pirates            AHL    30    2    4    6   56   5   1   0   1  30
1996-97  Washington Capitals         NHL    44    3    2    5   88  --  --  --  --  --
1997-98  Washington Capitals         NHL    64    1    7    8  112  16   1   0   1  14
1998-99  Washington Capitals         NHL    54    2    5    7   87  --  --  --  --  --
1999-00  Washington Capitals         NHL    77    1    7    8  114   3   0   0   0   0
2000-01  Washington Capitals         NHL    72    3    3    6  101   6   2   0   2  12
2001-02  Washington Capitals         NHL    68    3    7   10   78  --  --  --  --  --
2002-03  Washington Capitals         NHL    69    2    9   11  106   6   1   0   1   0
2003-04  Washington Capitals         NHL    72    2   10   12  123  --  --  --  --  --
2004-05  Bracknell Bees              BNL     3    1    4    5    0
2005-06  Washington Capitals         NHL    58    1   10   11  141  --  --  --  --  --
2005-06  Nashville Predators         NHL    17    0    3    3   68   5   0   0   0  12
2006-07  New York Islanders          NHL    81    1   13   14  131   5   0   1   1   6
2007-08  New York Islanders          NHL    59    2    5    7   51
2008-09  New York Islanders          NHL    65    0    9    9   94
2009-10  New York Islanders          NHL    42    2    3    5   45
2009-10  Bridgeport Sound Tigers     AHL    27    2    4    6   49
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                        890   25   96   121 1424  36   4   0   4  38

Ссылки 
 Статистика на сайте Internet hockey database

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 20 февраля
Родившиеся в 1975 году
Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Нью-Йорк Айлендерс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»